Paolini ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Paolini (* 1983), US-amerikanischer Autor
 Enrico Paolini (* 1945), italienischer Radrennfahrer
 Giulio Paolini (* 1940), italienischer Künstler
 Jasmine Paolini (* 1996), italienische Tennisspielerin 
 Luca Paolini (* 1977), italienischer Radrennfahrer
 Remo Paolini (1921–2012), italienischer Diplomat

Siehe auch:
 Paoloni
 Paulini